Die 9. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 27. bis 30. Mai 2009 in Herentals statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Isabelle Stoehr. Gaultier erreichte erneut das Endspiel, wo er wie im Vorjahr auf Thierry Lincou traf. Beim Stand von 12:10 und 8:3 für Lincou gab Gaultier verletzungsbedingt auf. Isabelle Stoehr schied im Halbfinale gegen Natalie Grinham aus, die auch im Endspiel siegreich blieb. Mit 9:11, 11:3, 11:5 und 11:4 besiegte Grinham Vanessa Atkinson. Sowohl für Lincou als auch für Grinham war es der erste Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32, das der Damenkonkurrenz aus 24 Spielern. Bei den Herren gab es fünf Startplätze für Qualifikanten, bei den Damen wurde keine Qualifikation gespielt. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2009
Squashturnier 2009
Sportveranstaltung in Herentals
Squashturnier in Belgien